Elkville ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elkville (Illinois), im Jackson County
 Elkville (North Carolina), im Wilkes County